Sezóna 2017/2018 byla desátým ročníkem KHL. V lize hrálo 27 týmů ze 7 zemí – Ruska, Číny, Kazachstánu, Lotyšska, Finska, Slovenska a Běloruska. Vítězem se stal tým Ak Bars Kazaň.

Účastníci

Základní část

Konečné tabulky

Východní konference

Západní konference

Playoff

Finále

Ak Bars Kazaň - CSKA Moskva

Produktivita základní části

Kanadské bodování

Konečná tabulka

Externí odkazy 
 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2017
Lední hokej v roce 2018